Tekoči trak se lahko nanaša na:

Tekoči trak (transport), naprava za premikanje predmetov in oseb 
Tekoči trak (proizvodnja), način sestavljanja izdelkov v proizvodnem postopku